Struptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Struptjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (5,58 ha)
Struptjärnen, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (3,1 ha)
Struptjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn